Seeßelberg oder Seesselberg ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Seeßelberg (* 1959), deutscher Hochschullehrer, Professor für Baustatik und Stahlbau, Präsident der Fachhochschule Köln
 Friedrich Seeßelberg (1861–1956), deutscher Architekt, Philosoph, Baurat, Schriftsteller, Kunstwissenschaftler, Professor an der TU Berlin und Geheimrat
 Wolf Seesselberg (* 1941), deutscher Filmarchitekt und Szenenbildner